Chronogaster är ett släkte av rundmaskar. Chronogaster ingår i familjen Leptolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Chronogaster